We Are the Ocean перший EP англійської пост-хардкор-групи We Are the Ocean, який був випущений 4 серпня 2008 року.

Треклист 
 Don't Be Careless - 3:07
 Nothing Good Has Happened Yet - 3:36
 Welcome to My Broken Home - 2:27
 Ready for the Fall - 4:56
 (I've Never Felt This) God Damn Good - 3:19
 Days - 3:02
 Save Me! Said the Saviour - 3:44

Джерела 
 We Are the Ocean  last.fm

Альбоми We Are the Ocean
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2008
Рок-альбоми